Plaats in Indonesië
 Pundungsari (Semin), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pundungsari (Trucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pundungsari (Tempursari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java